Pannon GSM cég
Pretty Guardian Sailor Moon élőszereplős sorozat